Bangunsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bangunsari, Pacitan, by, 
 Bangunsari, Bandar, by, 
 Bangunsari, Patebon, by, 
 Bangunsari, Dolopo, by, 
 Bangunsari, Mejayan, by, 
 Bangunsari, Pageruyung, by, 
 Bangunsari, Ponorogo, by, 
 Bangunsari, Jawa Barat, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar